

Населені пункти та їхні частини
 Ружанець — село в гміні Терногород Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ружанець — село в гміні Пененжно Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ружанець — осада в гміні Конти-Вроцлавські Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ружанець — осада в гміні Бранево Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки